Кары́мы ( — чужой, инородный). В Забайкалье карымами называли метисов русских с бурятами. Согласно Всероссийской переписи 2002, 2 человека самоидентифицировали себя как карымы, но были включены в состав русских.

В топонимике 
 В Забайкальском крае существует посёлок Карымское — центр Карымского района, железнодорожная станция Карымская, река Карымка и «карымский» чай.
 В Куйтунском районе Иркутской области существует село Карымск.
 В Прибайкальском районе Бурятии существует село Карымск. Также на Камчатке "Карымский вулкан".

Примечания 

Субэтносы русского народа
Население Бурятии
Население Иркутской области
Население Забайкальского края
Буряты
Народы смешанного происхождения